Giovanni Battista Biscarra, pittore, scultore e litografo (1790 - 1851)
 Carlo Felice Biscarra, pittore e critico d'arte (1823 - 1894)
 Cesare Biscarra, scultore e pittore (1866 - 1943)